Diwphalanx Records est un label de musique punk/metal japonais. Ce label signe essentiellement des groupes japonais.

Groupes du label 

Antiseen
Balzac 
Bitter Sweet Generation
Boris 
Church of Misery
Central 
Dead Pan Speakers
Earth Blow
Eternal Elysium
G.A.T.E.S
Hellbent
Greenmachine
Low IQ 01
Oi-Skall Mates
Rude Bones
Rude Pressures
Scafull King
Shoulder Hopper
Smash Your Face
Stupid Babies go Mad
Taisho(大将)
The Sideburns
Tijuana Brooks
Tropical Gorilla
United Skates
Wataru Buster
Cool Wise Men
Doping Panda
Gas Burner
Little Masta
Sandiest
Snail Ramp
Banana Shakes
Blue Beat Players
Fishdog
Forevers
Kojima
Red Hot Rockin' Hood
Rocky & the Sweden
Saturdaynightz

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de labels de heavy metal

Liens externes 
 

Label de heavy metal
Label discographique ayant son siège au Japon
Label de punk